Сергей Щербатов:
 
 Щербатов, Сергей Григорьевич (1779—1855) — действительный тайный советник.